Jakovlevskij rajon, un rajon del Territorio del Litorale
 Jakovlevskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Belgorod